No me olvides puede referirse a:

Arte

Cine 
 No me olvides (2002), película estadounidense dirigida por Andy Tennant.

Literatura 
 No me olvides, una frase tópica de carácter afectivo, sobre el olvido del amor.
 No me Olvides (1837-1838), revista poética romántica de Madrid.

Televisión 
 No me olvides (2012), episodio de la serie de televisión Padre de familia.
 No me olvides (2020), programa de televisión chileno emitido por la cadena Mega.

Toponimia 
 No me Olvides, asentamiento humano de Mapastepec, México.
 No me Olvides, asentamiento humano de Saucillo, México.
 No me Olvides, quebrada del municipio de Acoyapa, Nicaragua.

Otros 
 No me Olvides, restorán de la ciudad de Olmué, Chile.

Véase también 
 Nomeolvides .